Gutschmidt ist der Familienname folgender Personen:
 Carsten Gutschmidt (* 1975), deutscher Regisseur
 Franz Gutschmidt (1874–1951), deutscher Politiker (SPD), Mitglied der Stadtverordnetenversammlung von Berlin, Geschäftsführer der GEHAG
 Johannes Gutschmidt (1876–1961), deutscher Offizier und Lagerkommandant
 Karl Gutschmidt (1937–2012), deutscher Slawist 
 Klaus-Dieter Gutschmidt, DDR-Meister im Rollschnelllauf
 Richard Gutschmidt (1861–1926), deutscher Maler, Buchillustrator und Grafiker
 Christoph Sigismund von Gutschmidt (1762–1812), königlich sächsischer Generalleutnant
 Wilhelm Gutschmidt (1891–1987), auch: Willi Gutschmidt und Willy Guthschmidt, deutscher Kunstradfahrer

Siehe auch:
 Gutschmid